Fokino může být:
 Fokino (Brjanská oblast) – město v Brjanské oblasti v Rusku
 Fokino (Přímořský kraj) – město v Přímořském kraji v Rusku